Essas foram as partidas da fase final da Liga dos Campeões da AFC de 2009.

As oitavas-de-final e a final foram realizadas em apenas uma partida e as quartas-de-final e semifinais foram realizadas em partidas de ida e volta.

Oitavas-de-final

Oeste asiático

Leste asiático

Quartas-de-finais
O sorteio das partidas das quartas-de-finais foi realizado em 29 de junho em Kuala Lumpur na Malásia. Cronograma:

Partidas de ida

Partidas de volta

Semifinais
Partidas de ida

Partidas de volta

Final

Ver também
Liga dos Campeões da AFC de 2009
Partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2009

Ligações externas
 no sítio oficial da AFC

2009 no futebol

Listas de futebol